Bedilan (Belitang)
 Bedilan (Gresik)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing